Milan Bogataj je osebno ime več znanih Slovencev:
 Milan Bogataj (1920-1943), študent in partizan
 Milan Bogataj (1887-1958), sodnik